Catalina steht für:
 Catalina (Vorname), spanischer weiblicher Vorname, siehe dort zu Namensträgerinnen
 Cătălina (Vorname), rumänischer weiblicher Vorname, siehe dort zu Namensträgerinnen

 Catalina (Komet) C/2013 US10, 2013 entdeckter Komet, der im Januar 2016 mit bloßem Auge sichtbar war
 Catalina-Hirschmaus, kalifornische Spezies der Weißfußmäuse
 Catalina (Gebäck), eine aus Venezuela stammende Art von Keksen oder süßem Brot aus Weizenmehl und Piloncillo, auch Cuca genannt
 Catalina Sky Survey, Teil des Near Earth Orbit Program der NASA zur Katalogisierung und Beobachtung von Objekten in Erdnähe
 Catalina Marketing, US-amerikanisches Marketingunternehmen
 Catalina Video, US-amerikanisches Pornostudio
 Catalina, Servlet-Container des Apache Tomcat Servers seit der Version 4.x, siehe Apache Tomcat
 macOS Catalina, MacOS-X-Version 10.15, benannt nach der Insel vor der Küste Kaliforniens

Fahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe:
 Catalina Flyer, Katamaran-Fähre in Kalifornien
 Consolidated PBY Catalina, Flugzeugmodell des Zweiten Weltkriegs zur Seeaufklärung
 Pontiac Catalina, Automodell der Firma Pontiac

Geographie:
 Isla Catalina, unbewohnte Insel in der Dominikanischen Republik
 Catalina (Covasna), Gemeinde in Rumänien

Vereinigten Staaten:
 Catalina (Arizona), Stadt in Arizona nördlich des State Parks
 Catalina State Park, Schutzgebiet in Arizona rund um die Santa Catalina Mountains
 Catalina Foothills, Gemeindebezirk in Arizona südlich des State Parks
 Catalina Station, Observatorium in den Santa Catalina Mountains, Arizona
 Santa Catalina Island, Insel der Channel Islands in Kalifornien

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Catalina American Baptist Church, Tucson, Arizona, ID-Nr. 08000430
 Catalina Vista Historic District, Tucson, Arizona, ID-Nr. 03000317

Catalina ist der Name folgender Personen:
 India Catalina, indigene Persönlichkeit der kolumbianischen Kolonialzeit

Siehe auch:
 Catalina de Austria
 Santa Catalina
 Catilina
 Isla Catalinita